La A1 Ethniki 2011-12 fue la edición número 72 de la A1 Ethniki, la máxima competición de baloncesto de Grecia. La temporada regular comenzó el 22 de octubre de 2011 y los playoffs acabaron el 2 de junio de 2012. Los ocho mejor clasificados accederían a los playoffs. El Maroussi BC descendió a la A2 Ethniki.

El campeón fue el Olympiacos B.C., que lograba su décimo título, derrotando en la final al Panathinaikos en cinco partidos.

Equipos

Resultados

Temporada regular

Playoffs

Galardones

Referencias

Enlaces externos
 Web oficial de A1 Ethniki
 Temporada 2011-12 en eurobasket.com
 Greek Basket League - 2011-12 Standings and Stats

Temporadas de la A1 Ethniki
Baloncesto en 2011
Baloncesto en 2012